Gmina Chełmno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Chełmno, eine Stadtgemeinde und Kreisstadt (deutsch Culm/Kulm) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chełmno (Landgemeinde), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Chełmno, eine 1919–1954 bestehende Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Chełmno (nad Nerem)